Dirt signifie saleté en anglais.

Série télévisée 
 Dirt est une série télévisée de 2007 avec Courteney Cox.

Cinéma 
 Dirt est un court métrage américain réalisé par Piero Heliczer en 1965, produit par Andy Warhol ;
 Dirt est un documentaire américain réalisé par Eric Karson en 1979 ;
  est un film du réalisateur  chinois Guan Hu sorti en 1994 ;
 Joe Dirt est le titre original du film américain Joe La Crasse sorti en 2001 ;
 Dirt est un film américain réalisé par Nancy Savoca en 2003 ;
  est un documentaire américain écologique réalisé en 2008 consacré aux relations entre les êtres humains et le sol ;
 The Dirt est un film américain sorti en 2019.

Musique

Groupe 
 DIRT est un groupe anarcho-punk britannique formé en 1980.

Album 
 Dirt est une chanson de l'album Dirt du groupe Alice in Chains sorti en 1992 ;
 Dirt! est un album du groupe The Arrogant Worms sorti en 1999 ;
 Dirt est un album du groupe Kids In Glass Houses qui est sorti le .

Jeux vidéo 

 Colin McRae: Dirt, Colin McRae: Dirt 2 et Dirt 3 constituent une série de jeux vidéo de course ayant pour thème le rallye automobile orienté arcade.

Divers 

 Le dirt jumping est sport cycliste de voltige.
 Le dirt est un mélange de sable, de limon et d’argile, utilisé comme revêtement de surface de la piste pour les courses hippiques et certains sports mécaniques (moto).